R.P.Ellis se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Roger P. Ellis
 R.P. Ellis